Сече́ние — многозначный термин, означающий:
 Сечение в черчении — в отличие от разреза, изображение только фигуры, образованной рассечением тела плоскостью (плоскостями) без изображения частей за этой плоскостью (этими плоскостями). По правилам черчения сечение должно образовывать единую фигуру, иначе её необходимо выполнять как разрез. Это ограничение обходится использованием частных, местных сечений.
 Сечение в электротехнике — площадь поперечного сечения проводника в одножильном проводе или сумма площадей поперечного сечения проводников, составляющих многожильный провод; указывается в мм2 или в калибрах AWG (в среде электриков и электротехников 1 мм2 часто в обиходе называется «квадрат»; например, «провод, сечением 4 квадрата»).

В медицине 
 Кесарево сечение — родоразрешающая операция, при которой новорождённый извлекается через разрез на матке.

В математике 
 Дедекиндово сечение или узкая щель — один из способов построения вещественных чисел из рациональных.
 Сечение поверхности — пересечение поверхности с плоскостью.
 Коническое сечение — кривая, которая может быть получена пересечением плоскости и конуса: эллипс, парабола или гипербола.
 Сечение расслоения
 Сечение (теория доказательств)
 Меридиональное сечение — сечение, полученное плоскостью, содержащей ось вращения тела.
 Поперечное сечение — сечение под прямым углом к продольной оси.
 Сечение сети — в теории сетей связи, неизбыточная совокупность ребер, которые нужно изъять из сети (рассечь), чтобы нарушилась её связность.
 Золотое сечение и серебряное сечение — математические константы, выражающие некоторые геометрические соотношения, выделяемые эстетически.
 Сечение многогранников.

В физике 
 Эффективное поперечное сечение — физическая величина, характеризующая вероятность взаимодействия двух частиц.
 Ядерное эффективное сечение
 Эффективное сечение — количественная характеристика элементарного акта взаимодействия двух частиц.

Программирование 
 Сечение в функциональном программировании — результат частичного применения аргументов в функции.

См. также